Division II i ishockey 1945/1946 var den näst högsta divisionen i svensk ishockey under säsongen 1945/1946. Denna säsong tillkom Division II Dalarna och antalet lag ökade till 41 st. Egentligen hade det formella beslutet att ge Dalarna en egen Division II-grupp inte tagits, men i slutet av säsongen fick segrarna i Dalaserien ändå vara med i kvalet till Division I. I kvalet tog Matteuspojkarna, Västerås IK och Åker platser till högsta serien. Det såg ut som Hofors skulle ta den fjärde platsen, men Forshaga lämnade och fick igenom en protest grundad på att Hofors bana varit för liten. Matchen spelades om på neutral plats i Borlänge och då vann Forshaga med 5–3.

Nya lag
Division II Norra: Gävle GIK samt Sandvikens IF från division I.
Division II Västra: IFK Bofors samt IF Göta från Karlstad som kom från division I.
Division II Västmanland: BK Forward från västra gruppen och IK Sturehov, båda från Örebro, samt Surahammars IF från Division I.
Division II Södermanland: Liljanshofs IF och Värtans IK från Stockholm samt Skuru IK från Nacka som flyttats ner från division I.
Division II Östra: Djurgårdens IF från södra gruppen.
Division II Södra: Matteuspojkarna som hade flyttas från den östra gruppen samt BK Derby från Linköping.
 Dalaserien som kom att räknas till Division II under pågående säsong hade fått Hofors IK från norra gruppen. Övriga lag var Falu BS, IK Brage (Borlänge), Leksands IF samt Mora IK:s B-lag.

Division II Norra

Division II Västra

Division II Dalarna

Division II Västmanland

Division II Södermanland

Division II Östra

Division II Södra

Kvalspel till Division I
Grupp 1

Grupp 2
 Kvalomgång: Brynäs–Hofors 3–4 – Hofors gick vidare.
 Omgång 1a (om en plats): Forshaga–Åker 5–5, 7–3
 Omgång 1b (om en plats): Hofors–Forshaga 4–3, omspel 3–5

Se även
 Division I i ishockey 1945/1946
 Svenska mästerskapet i ishockey 1946

Referenser
Fotnoter

Webbreferenser
Championnat de Suède 1945/46

1945/1946
Ishockeysäsongen 1945/1946
Sport i Sverige 1945
Sport i Sverige 1946